Przemek ist ein polnischer männlicher Vorname, oft auch gebraucht für Przemysław oder Przemyśl.

Namensträger
 Przemek I. Opawski, polnischer Name für Přemysl I. (Troppau)
 Przemek I. Opawski, polnischer Name für Přemysl II. (Troppau)
 Przemek I. Opawski, polnischer Name für Přemysl III. (Troppau)
 Przemek Kuczyński (* 1974), polnischer Perkussionist und Komponist
 Przemek Opłocki (* 1981), polnischer Schriftsteller, Feuilletonist und Werbetexter
 Przemek Pacan (* 1980), polnischer Jazzperkussionist
 Przemek Saleta, anderer Name für Przemysław Saleta (* 1968), polnischer Boxer
 Przemek Witkowski, anderer Name für Przemysław Witkowski (* 1982), polnischer Dichter und Feuilletonist
 Przemek Witkowski, anderer Name für Przemysław Witkowski (* 1987), polnischer Handballspieler

Siehe auch:
 Přemysl